Чонта́ли (на языке науатль — «чужой, дикий, грубый») — название трёх индейских народов Мексики.
 Текистлатеки (чонтали штата Оахака) — народ группы хока, хокальтекской языковой семьи (не путать с народностью «хакальтеки»).
 Чонтали штата Герреро — народ изолированной языковой группы в штате Герреро.
 Чонтали штата Табаско — один из народов майя в штате Табаско.

Чонтали штата Табаско 
Говорят на языке группы чоль семьи майя. Близки чолям и чорти. Численность 62 тыс. чел. Верующие — католики.

Происхождение 
По преданиям, участвовали в завоевании Юкатана тольтеками и ица в X—XI веках. Пришли в бассейн р. Канделярии (ныне штат Кампече). В доколониальные времена создали два государства: Потончан и Акалан-Тишчель. Контролировали каботажную торговлю от северного Табаско до восточного Гондураса. Города их делились на 4 квартала в соответствии с племенным делением. Их главы были соправителями верховных владык. Добровольно приняли власть испанского короля.

Быт и хозяйство 
Традиционные занятия — подсечно-огневое и ирригационное земледелие, рыболовство, охота, пчеловодство. Культуры: маис, бобовые, сахарный тростник, тыква, какао, батат, томаты, перец, фрукты. Домашние животные: коровы, овцы, птица.

Из ремесел развиты плетение(плетеные шляпы, корзины, циновки), гончарство.

Жилище — однокамерное, из тростника, обмазанного глиной, белёного, или деревянное. Дом имеет два входа в противоположных стенах, крыша — двускатная.

Традиционная одежда у мужчин — широкая рубаха с коротким рукавом, широкие белые штаны до колен, синий или красный пояс, плетёная шляпа. У женщин — вышитая беля блуза с коротким рукавом, длинная юбка в сборку, большой белый платок-ребосо, иногда с вышивкой, в волосы вплетают разноцветные шнурки.

Пища в основном растительная, употребляют рыбу, яйца, черепашье мясо.

Социальная организация 
В обществе сохраняются патрилинейные линиджи. Брачное поселение матри-, затем патри- и неолокальное. Наследование патрилинейное. Поселения по традиции делятся на 4 квартала, главы которых руководят советом старейшин.

Верования и культы 
Вера в духов природы, земледельческая обрядность, нагуализм, колдовство, знахарство. Сохраняется дохристианский фольклор.

Литература 
 Энциклопедия «Народы и религии мира» под ред. В. А. Тишкова.— М., 1989.
 Языки и диалекты мира, проспект и словник.— М., 1982.

См. также 
Чорти Чоли

Индейцы Центральной Америки